bitwa pod Preston (1648)
 bitwa pod Preston (1715)